Ez a lista A kis hableány című rajzfilmsorozat három évadját tartalmazza.

Évados áttekintés

Évadok

Első évad (1992)

Második évad (1993)

Harmadik évad (1994)

Források 
 
 A kis hableány epizódjainak listája a BCDB oldalán

Televíziós sorozatok epizódlistái